Petr Svoboda, češki hokejist, * 14. februar 1966, Most, Češka.

Svoboda je kariero začel pri klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi, leta 1984 pa je prebegnil na zahod med svetovnim mladinskim prvenstvom 1984, ki je potekalo v Zahodni Nemčiji. Leta 1984 je bil kot peti izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1984/85. V naslednji sezoni 1985/86 je s klubom osvojil Stanleyjev pokal. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klube Buffalo Sabres, Philadelphia Flyers in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 1028 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 58 golov in 341 podaj, ter 127 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in 45 podaj. 

Za češko reprezentanco je nastopil na olimpijskem hokejskem turnirju 1998, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, in svetovnem pokalu 1996.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 18
| 3
| 1
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 4
| 27
| 31
| +16
| 65
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 0
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 85/86
|
| 73
| 1
| 18
| 19
| +24
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +2
| 21
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 86/87
|
| 70
| 5
| 17
| 22
| +14
| 63
|
| 14
| 0
| 5
| 5
| -1
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 87/88
|
| 69
| 7
| 22
| 29
| +46
| 149
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +1
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 88/89
|
| 71
| 8
| 37
| 45
| +28
| 147
|
| 21
| 1
| 11
| 12
| -3
| 16
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 89/90
|
| 60
| 5
| 31
| 36
| +20
| 98
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +7
| 7
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 90/91
|
| 60
| 4
| 22
| 26
| +5
| 52
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 91/92
|
| 58
| 5
| 16
| 21
| +9
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 91/92
|
| 13
| 1
| 6
| 7
| -8
| 52
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| 0
| 6
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
|
| 40
| 2
| 24
| 26
| +3
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 60
| 2
| 14
| 16
| +11
| 89
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 94/95
|
| 26
| 0
| 5
| 5
| -5
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| 0
| 10
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| +5
| 8
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 73
| 1
| 28
| 29
| +28
| 105
|
| 12
| 0
| 6
| 6
| +6
| 22
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 67
| 2
| 12
| 14
| +10
| 94
|
| 16
| 1
| 2
| 3
| +4
| 16
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 97/98
|
| 56
| 3
| 15
| 18
| +19
| 83
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| '''39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 25
| 4
| 2
| 6
| +5
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 34
| 1
| 16
| 17
| -4
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 70
| 2
| 23
| 25
| -11
| 170
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 00/01
|
| 19
| 1
| 3
| 4
| -4
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1064
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 407
| bgcolor="#7FFF00" | +206
| bgcolor="#7FFF00" | 1716
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 140
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Zmagovalci Stanleyjevega pokala